Ásgrímsson ist der Familienname folgender Personen:

 Eysteinn Ásgrímsson (~1310–1361), isländischer Mönch und Autor
 Halldór Ásgrímsson (1947–2015), isländischer Politiker